Феликс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Поньенте-Альмерьенсе. Занимает площадь 81 км². Население 643 человека (на 2010 год). Расстояние 26 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Felix
 Felix

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии